Ревуцкая:

 Ревуцкая возвышенность — горный массив в Словакии;
 Ревуцкая, Елена Борисовна — художница.